El término Euskotren puede referirse a:

 Euskotren, la empresa matriz;
 Euskotren Trena, un servicio ferroviario de la misma compañía; 
 Euskotren Autobusa, servicio de transporte por carretera.